Eliasz z Teheranu – patriarcha Wschodu zm. 1049  
 Eliasz I (hrabia Maine) zm. 1110
 Eliasz I (hospodar mołdawski) 1409–1448

Zobacz też